Zkratka LL má více významů:

 IATA kód bývalé letecké společnosti Miami Air International
 prefix ICAO kódů letiště Izraele
 LL syntaktický analyzátor
 spřežka ll v některých jazycích
 l·l – digraf v katalánštině
 Liberland